Doloplazy est un toponyme qui peut désigner :

Doloplazy, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Doloplazy, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie